Brazília
 Belmonte (Santa Catarina)
 Belmonte (Bahia)

 Olaszország
 Belmonte Calabro, település Olaszország Calabria régiójában, Cosenza megyében.
 Belmonte Castello, település Olaszországban, Lazio régióban, Frosinone megyében.
 Belmonte del Sannio, község (comune) Olaszország Molise régiójában, Isernia megyében.
 Belmonte in Sabina, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében.
 Belmonte Mezzagno, település Olaszországban, Szicília régióban, Palermo megyében.
 Belmonte Piceno, település Olaszországban, Marche régióban, Fermo megyében.
 San Colombano Belmonte, település Olaszországban, Torino megyében.

 Portugália
 Belmonte (Portugália)

 Spanyolország
 Belmonte (Kasztília-La Mancha), egy község Spanyolországban, Cuenca tartományban.
 Belmonte de Gracián, település Spanyolországban, Zaragoza tartományban.
 Belmonte de Campos, település Spanyolországban, Palencia tartományban.
 Belmonte de Miranda, település Spanyolországban, Asztúria autonóm közösségben.
 Belmonte de San José, település Spanyolországban, Teruel tartományban.
 Belmonte de Tajo, település Spanyolországban, Madrid tartományban.